Jonah's Ark è il terzo album in studio del gruppo folk metal britannico Skyclad, pubblicato nel 1993.

Tracce

Collegamenti esterni